Kammerspiele (nach der Schauspielform Kammerspiel, angelehnt an „Kammer“ im Sinne des kleinen Raums oder der aristokratischen, vornehmen Kammer) ist eine Bezeichnung für einen kleineren Theaterbetrieb. 

Die Spielstätten von Kammerspielen haben oft keinen Schnürboden und keine Unterbühne. In Kammerspielen werden unter anderem Kammerstücke, Boulevardstücke und Jugendtheaterstücke aufgeführt.

Liste von Kammerspielen (Auswahl) 
Bühnenbetriebe:
 Ansbacher Kammerspiele
 Kammerspiele Aachen
 Kammerspiele Bad Godesberg
 Berliner Kammerspiele
 Kammerspiele des Deutschen Theaters, Berlin
 Kammerspiele Bremen, ehemaliges Theater
 Kammerspiele des Forum Freies Theater, Düsseldorf
 Kammerspiele Gera
 Hamburger Kammerspiele
 Kammerspiele Hamm
 Kammerspiele Magdeburg
 Münchner Kammerspiele
 Schauspielhaus Bochum
 Westfälische Kammerspiele, Paderborn
 Kammerspiele des Landestheaters Linz, Österreich
 Kammerspiele des Tiroler Landestheaters Innsbruck, Österreich
 Wiener Kammerspiele, Österreich
 Kammerspiele in Tel Aviv, Israel
 Kammerspiele Quito, Ecuador

Kinobetriebe:
 Kammerspiele Kleinmachnow

Siehe auch 
 Cammerspiele Leipzig

Theatername
Schauspiel